Enoshima-Linie (jap. , Enoshima-sen) ist der Name zweier Bahnlinien in Japan:

 Enoshima-Dentetsu-Linie
 Odakyū Enoshima-Linie
 Shōnan Monorail